El término Atenodoro puede hacer referencia a: 

Atenodoro Cananita, filósofo
Atenodoro de Rodas, escultor griego de Rodas. 
Atenodoro de Tarsia, filósofo estoico griego, nacido en Tarsia en el siglo I a. C.
Atenodoro de Bizancio, obispo de Bizancio